Альберт Рамон (; 1 ноября 1920, Брюгге, Бельгия — 21 марта 1993, Экло, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1941—1951 годах. Чемпион Бельгии в групповой гонке (1950).

Достижения

Шоссе 

 1946
 1-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1947
 1-й Натионале Слёйтингспрейс
 2-й Тур Бельгии
 1948
 2-й Тур Фландрии
 2-й Гент — Вевельгем
 9-й Вызов Дегранж-Коломбо
 1949
 1-й Париж — Тур
 2-й Омлоп ван хет Хаутланд
 10-й Вызов Дегранж-Коломбо
 1950
 1-й  Чемпион Бельгии - Групповая гонка 
 2-й Схал Селс
 6-й Чемпионат мира — Групповая гонка
 1951
 2-й Circuit Mandel-Lys-Escaut

Трек 

 1950
 3-й Три дня Брюсселя

Примечания

Ссылки 
 Рамон, Альберт на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии